Lulworth peut faire référence à :
 Lulworth Cove, une crique du sud de l'Angleterre ;
 , un village proche de cette crique ;
 , un yacht britannique lancé en 1920.